Йордан (Юрдан) Петров Ярцев е български общественик, печатар.

Биография 
Роден е в българския южномакедонски град Кукуш. През учебната 1902/1903 година е ученик в VI клас на Солунската българска мъжка гимназия, но през януари 1903 година е арестуван, тъй като бил в хотел „Маджар“ по време на стрелбата по Анго Попов (нападателите били избягали). Учи в Солунската българска търговска гимназия.  

Йордан Ярцев основава печатница в Солун, тогава в Османската империя, в която се публикуват множество издания, включително занимаващи се активно с Македонския въпрос. Печатницата започва работа в 1909 година, непосредствено след Хуриета от 1908 година и работи до 1913 година. Намира се на централната улица, в магазина на Гранд хотел. „Първата българска комплектна модерна електрическа печатница“ според рекламата ѝ може да печата всичко – от книги и брошури до чекове, бланки и сватбени билети. Снабдена е с български, руски, турски и френски букви и има възможност да прави „всички видове украшения и линии за търговски фактури“.  

От 1909 до 1910 година в печатницата на Ярцев се печата вестник „Народна воля“, който защитава вижданията на лявото крило на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. В печатницата също така се отпечатва органът на Македоно-одринската социалдемократическа група вестник „Работническа искра“ от годишнина ІІ, бр. 19 – 22. От 1910 до 1913 година Ярцев печата вестник „Право“.

Сред другите издания, които се печатат в печатницата на Ярцев е Уставът на Търговското колективно дружество „Напредък“ в град Велес и други.

След Междусъюзническата война се преселва в Свободна България, установява се в София. В 1924 година е най-големият дарител на Кукушкото благотворително братство „Св. Георги“ по повод на Георгьовден и 24 май. 

Умира в 1954 година, погребан е в парцел 8 на Централните софийски гробища.

Бележки 

Български общественици от Македония
Български печатари
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Незавършили ученици в Солунската българска търговска гимназия
Родени в Кукуш
Починали в София